Saadet I Giray (1494-1540), kan de Crimea (1524-1532)
 Saadet II Giray (?-1587), efímer kan de Crimea durant uns mesos a finals de 1584
 Saadet III Giray (1645—1695), kan de Crimea (1691)
 Saadet IV Giray (1662-1732), kan de Crimea (1717-1724)